Maurepas puede referirse a: 

 Maurepas, comuna francesa situada en Somme.
 Maurepas, comuna francesa situada en Yvelines.
 Jean-Frédéric Phélypeaux, conde de Maurepas, político francés que actuó durante los reinados de Luis XV y Luis XVI.